David James Tholen född 1955 i Huntsville, Alabama är en amerikansk astronom.

1984 föreslog han ett Asteroidspektralklassificerings system.

Minor Planet Center listar honom som D. J. Tholen och som upptäckare av 64 asteroider.

Asteroiden 3255 Tholen är uppkallad efter honom.

Han spelar klarinett med Honolulu Community Concert Band och Oahu Community Orchestra.

Asteroider upptäckta av Tholen

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av DJ Tholen

Referenser 
 

Amerikanska astronomer under 1900-talet
Födda 1955
Levande personer
Män
Personer från Huntsville, Alabama
Amerikanska astronomer under 2000-talet
Forskare från Alabama